«Колу́бара» () — сербский футбольный клуб из общины Лазаревац в округе Белград в центральной Сербии. Клуб основан в 1919 году, гостей принимает на стадионе «Колубара», вмещающей 4 000 зрителей.

Статистика сезонов

Известные игроки 

  Никола Жигич
  Драган Чадиковский
  Неманья Матич
  Боян Мишич

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Первой лиги 

Футбольные клубы Сербии
Футбольные клубы Белграда